Гаманович — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Алипий (Гаманович, Николай Михайлович; 1926—2019) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Чикагский и Средне-Американский (1987—2016).
 Гаманович, Виталий Викторович (род. 1974) — белорусский футболист.